Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Alberto Martín e Fernando Vicente che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Christopher Kas 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 David Škoch /  Rogier Wassen (semifinali)
 Lucas Arnold Ker /  Christopher Kas (finale)

 Agustín Calleri /  Nicolás Massú (quarti di finale)
 Alberto Martín /  Fernando Vicente (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dutch Open 2006